Phattalung (provincie), een provincie in het zuiden van Thailand.
Amphoe Mueang Phattalung, het hoofddistrict van de gelijknamige provincie in het zuiden van Thailand.
Phattalung (stad), zowel de hoofdstad van het district als van de gelijknamige provincie in Thailand